Áspro kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisí Peristéra, ö, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Áspro (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar